M1919 steht für:
 406-mm-Kaliber M1919, eine amerikanische Langkanone
 Browning M1919, ein US-amerikanisches Maschinengewehr

Abkürzung